Lexington Township (Missouri)
Lexington Township (Illinois)